Region Ñuble je jedním z chilských regionů. Sousedí na severu s regionem Maule, na jihu s regionem Bío-Bío. Na východě je ohraničen státní hranicí s Argentinou, na západě Pacifikem. Zabírá 1,74 % rozlohy celého Chile a žije zde 2,73 % chilské populace. Vznikl v září 2018 transformací stejnojmenné provincie do regionu Ñuble, čímž se vyčlenil z území regionu Bío-Bío.

Administrativní dělení regionu 
Region se dále dělí na 3 provincie a 21 komun.

Galerie

Reference

Externí odkazy 
 

 
Regiony v Chile